Уайатт () — английская фамилия, иногда передаётся как Уайетт или Уайет. Известные носители:

 Уайетт, Барбара (1930—2012) — фигуристка из Великобритании, бронзовый призёр чемпионатов Европы 1951—1952 годов в женском одиночном катании.
 Уайатт, Брэй (род. 1987) — американский рестлер.
 Уайетт, Генри (1460—1537) — английский политический деятель, рыцарь Бани.
 Уайетт, Джеймс (1746—1813) — британский архитектор, один из виднейших представителей этой архитектурной династии.
 Уайетт, Джейн (1910—2006) — американская актриса.
 Уайетт, Дэвид (1937—2006) — американский историк, специалист по Юго-Восточной Азии.
 Уайатт, Кимберли (род. 1982) — американская певица, танцовщица, хореограф и телеведущая, вокалистка группы The Pussycat Dolls.
 Уайатт, Роберт (род. 1945) — английский музыкант, один из создателей группы Soft Machine.
 Уайетт, Рон (1933—1999) — американский анестезиолог, археолог-любитель.
 Уайатт, Руперт (род. 1972) — английский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 
 Уайатт, Эндрю — американский музыкант, автор песен и продюсер.

Примечания

См. также 
 Уайет